Isis, ISIS:

Isis — латинское написание имени древнеегипетской богини Исиды.

Организации 
 Islamic State of Iraq and al-Sham — исламистская террористическая организация (ИГ, ИГИЛ).

Наука и технологии 
 ISIS — ускорительный комплекс, источник нейтронов в Великобритании.
  — серия канадских спутников для изучения ионосферы.
 Toyota Isis — пятидверный семиместный минивэн (2004).
 Isis — голландский производитель спортивных автомобилей.
 ISIS (программный пакет) — NoSQL СУБД, разработанная и распространяемая ЮНЕСКО и широко используемая в работе библиотек.
 ISIS — операционная система фирмы Intel (1976).
 IS-IS — протокол маршрутизации, использующийся в основном в крупных сетях провайдеров услуг.
 ISIS (Intelligent Schematic Input System) — программа из пакета САПР Proteus, осуществляющая синтез и моделирование электронных схем.
 
 Isis — журнал по истории науки, издаваемый The University of Chicago Press.

Музыка 
 ISIS — музыкальная группа из Лос-Анджелеса
 Isis — вторая песня из альбома Боба Дилана 1975 года Desire

См. также 
 Исида (значения)